(настоящее имя — 天野 嘉孝, читается так же) — японский художник и художник по персонажам, известный своими иллюстрациями к «Ди, охотник на вампиров» и созданием дизайна персонажей, иллюстраций и логотипов к серии видеоигр Final Fantasy.

Биография 
Ёситака Амано родился 26 марта 1952 года в префектуре Сидзуока. С детства он увлекался рисованием. В 1967 году Амано принёс одну из своих работ на студию Tatsunoko Production. Сотрудники студии высоко оценили его творчество и приняли Амано на курсы обучения. Через год Амано получил должность художника по персонажам на студии. В 1980-х годах он сосредоточился на иллюстрациях к произведениям фантастики и фэнтези. В 1982 году Ёситака Амано принял решение стать независимым художником.

Ёситака Амано приобрёл известность как иллюстратор научно-фантастических художественных произведений — книги с его иллюстрациями расходились огромными тиражами. Кроме того, Амано был востребован в индустрии компьютерных игр. Его первый проект, Final Fantasy, имел значительный успех как в Японии, так и по всему миру. Амано создавал дизайн персонажей для всех игр данной серии. Художник также выпускал сборники рисунков и проектировал дизайн костюмов для японского театра кабуки.

Работы

Иллюстрации 
 Genji
 Rampo
 Vampire Hunter D
 Guin Saga
 The Sandman: The Dream Hunters
 Arslan Senki
 Sohryuden: Legend of the Dragon Kings
 Elektra and Wolverine: The Redeemer
 Yoshitaka Amano: The Sky (коллекция иллюстраций из серии Final Fantasy)
 Galneryus

Игры 
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; text-align: center;"
! Название !! Дата выпуска !! Платформа !! Роль
|-
! Final Fantasy I
|| 1987 || NES || Дизайнер персонажей, логотипа, графики, карты мира
|-
! Final Fantasy II
|| 1988 || NES || Дизайнер персонажей, логотипа, графики, карты мира
|-
! First Queen
|| 1988 || PC98 & X68000 || Дизайн обложки
|-
! Duel
|| 1989 || PC88 || Дизайн обложки
|-
! Duel98
|| 1989 || PC98 || Дизайн обложки
|-
! Final Fantasy III
|| 1990 || NES || Дизайнер персонажей, логотипа, графики, карты мира
|-
! First Queen 2
|| 1990 || PC98 & X68000 || Дизайн обложки
|-
! Final Fantasy IV
|| 1991 || SNES || Дизайнер персонажей, логотипа, графики, карты мира
|-
! Final Fantasy V
|| 1992 || SNES || Дизайнер персонажей, логотипа, графики, карты мира
|-
! Kawanakajima Ibunroku
|| 1992 || PC98 || Дизайн обложки
|-
! First Queen 3
|| 1993 || PC98 || Дизайн обложки
|-
! Final Fantasy VI
|| 1994 || SNES || Дизайнер персонажей, логотипа, графики, карты мира
|-
! Front Mission
|| 1995 || SNES || Дизайнер персонажей
|-
! Maten Densetsu
|| 1995 || SNES || Дизайнер персонажей
|-
! Front Mission: Gun Hazard
|| 1996 || SNES || Дизайнер персонажей
|-
! Final Fantasy VII
|| 1997 || PlayStation || Дизайнер логотипа, карты мира
|-
! Kartia: World of Fate
|| 1998 || PlayStation || Дизайнер графики
|-
! Final Fantasy VIII
|| 1999 || PlayStation || Дизайнер логотипа, карты мира
|-
! Final Fantasy IX
|| 2000 || PlayStation || Дизайнер персонажей, карты мира
|-
! l Dorado Gate Vol. 1 to 7
|| 2000—2001 || Sega Dreamcast || Художественный руководитель
|-
! Final Fantasy X
|| 2001 || PlayStation 2 || Дизайнер персонажей, логотипа, графики
|-
! Final Fantasy X-2
|| 2001 || PlayStation 2 || Дизайнер логотипа и графики
|-
! Final Fantasy XI
|| 2002 || MS Windows,PlayStation 2 & Xbox 360 || Дизайнер логотипа и графики
|-
! Final Fantasy XII
|| 2006 || PlayStation 2 || Дизайнер логотипа и графики
|-
! Final Fantasy XIII
|| 2009 || PlayStation 3 || Дизайнер логотипа
|-
! Final Fantasy XIV
|| 2010 || Windows || Дизайнер логотипа
|-
! Final Fantasy Type-0
|| 2011 || PlayStation Portable || Дизайнер логотипа
|-
! Final Fantasy XV
|| 2016 || PlayStation 4  Xbox One || Дизайнер логотипа
|-
|}

 Аниме 
 Kagaku Ninja Tai Gatchaman (1972)
 Genesis Climber Mospeada (1983)
 Okawari Boy Starzan-S (1984)
 Sei Jūshi Bismarck (1984)
 Tekkaman The Space Knight (1984)
 Angel's Egg (1985)
 Amon Saga (1986)
 Casshan OVA (1993)
 Time Bokkan''

Фильмография 
 Отель «Новая роза» (1998)

Примечания

Ссылки 
 Amano in pinkwork city  (interview sound & video)
 Amano’s World — The Art of Yoshitaka Amano  (Japanese website with blog)
 Amano’s World — The Art of Yoshitaka Amano (English website)
 The Art of Yoshitaka Amano  (fansite)
 Atma’s Amano Final Fantasy Gallery (fansite)
 L’Art de Yoshitaka Amano  (French fansite with an English version)
 A Day in the Life of Yoshitaka Amano (videos and interview)
 Yoshitaka Amano’s work on Marvel.com
 Interview at Official Dark Horse Website 

Дизайнеры персонажей аниме
Современные художники Японии